Megil o Megel (en llatí Megillus o Megellus, en grec antic Μέγιλλος o Μέγελλος) fou un colonitzador d'Agrigent, natural d'Elea o Eleia a Lucània, que sota el patrocini de Timoleó va recolonitzar la ciutat junt amb els ciutadans que encara quedaven. Això passava cap a l'any 338 aC, segons diu Plutarc.

Aquest va ser el primer intent de repoblar i restaurar la ciutat després de ser destruïda pels cartaginesos l'any 406 aC, com informa Diodor de Sicília.

Referències 

Colonitzadors de l'antiga Grècia
Elèates